(engl. für ‚großartig‘, ‚beeindruckend‘) bezeichnet:
 awesome (Fenstermanager), einen Fenstermanager für das X Window System
 Awesome (Band), eine englische Musikformation
 Awesome (Album) von Marc Terenzi
 awesome (GitHub), >400 communitygepflegte Linklisten zu unterschiedlichen Themen auf GitHub: 

Awesome ist der Ringname von:

 Mike Awesome (Michael Lee Alfonso; 1965–2007), US-amerikanischer Wrestler 

Siehe auch: